Клепинин — русская фамилия. Известные носители:

 Клепинин, Андрей Николаевич (1871—1952) — архитектор, отец Н. А. Клепинина и Д. А. Клепинина.
 Клепинин, Дмитрий Андреевич (1904—1944) — священник, общественный деятель, участник французского Сопротивления, причислен к лику святых.